Lee Martin peut faire référence à:

 , footballeur anglais né en 
 , footballeur anglais né en 
 Lee Martin, footballeur anglais né en 1987
 Lee Martin (1870-1950), homme politique néo-zélandais

Pseudonyme 

 Lee Martin, pseudonyme d'Anne Wingate née en 1943, écrivaine américaine, auteure de roman policier.

Voir aussi